Алекса́ндра Миха́йловна Колосова, в браке Караты́гина ( — ) — ведущая русская драматическая актриса пушкинской эпохи. Дочь танцовщицы Е. И. Колосовой, жена трагика Василия Каратыгина.

Биография 

Прошла обучение актёрскому мастерству и декламации сначала у князя А. А. Шаховского, потом у П. А. Катенина. Успешно дебютировала ролью Антигоны в трагедии Озерова «Эдип в Афинах» 16 декабря 1818 года, затем 30 декабря — в роли Моины в «Фингале» Озерова.

Тогда же, в 1818 году сыграла Эсфирь в трагедии Расина и официально была зачислена 1 марта 1819 года на санкт-петербургскую сцену Императорских театров, на которой играла до 1845 года (по другим источникам — 1844).

Каратыгина первой из русских актрис побывала за границей, брала в Париже уроки драматического мастерства у Тальма и Марс. «8 июня 1822 г. она уехала с матерью за границу и провела целый год в Париже, где училась у знаменитой французской артистки m-lle Марс, первоклассной исполнительницы мольеровских ролей. Вернувшись в Петербург, Колосова 27 ноября 1823 г. выступила в роли Селимены („Мизантроп“ Мольера). Естественность и простота исполнения этой роли, невиданная дотоле на русской сцене, привели публику в восторг; с тех пор Колосова стала выступать преимущественно в так называемой высокой комедии» см. .
Новая французская драма, с 1830-х появившаяся и российской сцене, нашла в Каратыгиной прекрасную исполнительницу. Каратыгина создала в российском театре так называемую высокую комедию; имела огромный успех в Мольеровском репертуаре.

В феврале 1827 года она вышла замуж за В. A. Каратыгина.

Чета знаменитых актёров была знакома с самыми именитыми людьми времени — Пушкиным, Грибоедовым, Крыловым, Одоевским, Рылеевым, Кюхельбекером, с декабристами. Но при этом надо помнить о многослойности и условностях времени: актёрская профессия ещё долго считалась непрестижной в высшем обществе, и хотя самым знаменитым слугам Мельпомены удавалось вырваться из своего круга, для потомственных аристократов они оставались «комедиантами».

Со времени открытия Александринского театра в Петербурге (1832 г.) она вместе с мужем играли основные роли на этой сцене.

В её репертуаре множество ролей классических драм, которые она блестяще исполняла не только на русском, но играла и на французском языке. Оставила сцену в 1844 или 1845 году.

Занималась литературной деятельностью: перевела с немецкого драму писательницы Шарлотты Бирх-Пфейфер «Эсмеральда» и написала «Воспоминания» («Русский Вестник», 1881, № 4 и 5).

Скончалась в марте 1880 года и была похоронена на Смоленском православном кладбище рядом с мужем, В. А. Каратыгиным, умершим в 1853 году. Позже, внуками Василием и Валентином фон-дер-Пален там погребена дочь супругов, Евгения Васильевна Тидеке (урожд. Каратыгина), скончавшаяся в 1896 году.

Роли 
  — «Эдип в Афинах» Озерова, 1818 — Антигона
  — «Фингал» Озерова — Моина
  — «Заира» Вольтера — Заира
 Эсфирь («Эсфирь» Расина, 1819),
 Камилла («Горации» Корнеля, 1823);
 Мария Стюарт (Шиллера, 1834),
 Мария («Мария, или Три эпохи из жизни женщины» (Ансело, 1837),
 госпожа де Лери («Женский ум лучше всяких дум», «Каприз» Мюссе, 1837),
 Елена Глинская («Елена Глинская», Полевого, 1842).

Примечания

Ссылки 
 
 

Александра Михайловна
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Мемуаристы Российской империи